Антонина Анисимовна Нехаева () — советский , передовик и организатор производства в системе министерства связи СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 15 сентября 1926 года в селе Даурское Балахтинского района.

В 1944 году после окончания десяти классов средней школы в городе Петропавловск Казахской ССР, А. А. Нехаева поступила в Московский электротехнический институт связи.

В 1949 году после окончания института была направлена на работу в Новосибирск. С 1949 по 1972 годы работала — инженером, начальником цеха Новосибирского телеграфа, старшим инженером специального сектора аппарата управления связи, главным инженером Новосибирской городской телефонной сети, главным инженером Новосибирского телеграфа и главным инженером Новосибирского областного производственно-технического управления связи.

В 1962 году при участии А. А. Нехаевой система с отрывом и транспортировкой ленты была заменена на автоматическую систему «Лиман», как на магистральных, так и на внутриобластных связях.

18 июля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию средств связи» Антонина Анисимовна Нехаева была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1972 по 1979 годы работала — начальником Новосибирского института «Гипросвязь-4». С 1979 по 1987 годы — начальник Новосибирского областного производственно-технического управления связи. Под руководством и при непосредственном участии А. А. Нехаевой был внедрён аппарат «Газета-1» для приёма материалов центральных газет по фототелеграфу. Новосибирское областное производственно-технического управления связи под руководством А. А. Нехаевой было в числе передовых в стране, оно неоднократно награждалось переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

3 июля 1986 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи по развитию средств связи» Антонина Анисимовна Нехаева была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году избиралась делегатом XXVI съезда КПСС.

После выхода на пенсию жила в Новосибирске.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (18.07.1966)
 Орден Ленина (18.07.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (3.07.1986).
 Памятный знак «За труд на благо города» (Новосибирск, 2013).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Новосибирск: энциклопедия / редкол.: гл. ред. В. А. Ламин и др. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. — 1071 с. — ISBN 5-7620-0968-8

Ссылки 
 

Выпускники МЭИС
Делегаты XXVI съезда КПСС